AFW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Fort Worth Alliance, Fort Worth (Texas), [[Stati Uniti